Гюльбенда () — село в Гюльбендинском административно-территориальном округе Агдашского района Азербайджана.

Этимология 
По мнению одних исследователей, название происходит от персидских слов «гюль» (цветок) и «бендэ» (человек). По мнению других же, название происходит от названия села Гулабенд Уджарского района, расположенного в 25 километрах от села.

История 
В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Агдаш Геокчайского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Гюльбендинский сельсовет в Агдашском районе Азербайджанской ССР.

Согласно административному делению 1961 года село Гюльбенда входило в Касильский сельсовет Агдашского района Азербайджанской ССР, но уже к 1977 году у села был свой сельсовет.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Гюльбендинского административно-территориального округа был учрежден Гюльбендинский муниципалитет Агдашского района.

География 
Гюльбенда расположена на берегу реки Турианчай.

Село находится в 5 км от райцентра Агдаш и в 230 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Ляки.

Село находится на высоте 41 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается выращиванием овощей, в частности — ранних сортов капусты. В советское время население было занято хлопководством, выращиванием зерна, шелководством и животноводством.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +15,0 °C. В селе семиаридный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагался пункт медицинской помощи.

В селе расположена средняя школа.

Примечания 

Населённые пункты Агдашского района